Apium lineare är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Apium lineare ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
lineare